Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2007 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Arnaud Clément in Michaël Llodra sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirni (Prvi krog)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (Četrtfinale)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (Polfinale)
 Martin Damm /  Leander Paes (Četrtfinale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (Drugi krog)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Drugi krog)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle ''(Prvi krog)
|
<ol start=9>
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner ''(Četrtfinale)
' Arnaud Clément /  Michaël Llodra (Prvaka)''
 Mahesh Bhupathi /  Radek Štěpánek
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips ''(Prvi krog)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch ''(Tretji krog)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen ''(Prvi krog)
 Martin Garcia /  Sebastian Prieto ''(Drugi krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Łukasz Kubot ''(Drugi krog)
 Yves Allegro /  Jim Thomas ''(Prvi krog)
|}

Rezultati

Zaključni boji

Začetni del

1. del

2. del

3. del

4. del 

Moške dvojice
2007